Гонора́та — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гонората — хутор в Мостовском районе Гродненской области.

Украина 
 Гонората — село в Подольском районе Одесской области.